Tuz Gölü, llac Tuz a Turquia
 Tuz Khurmatu, districte del Kurdistan Iraquià
 Tus, antiga ciutat del Khurasan